Irländska kan syfta på:

 Irländska – en kvinna från Irland
 Iriska –  ett keltiskt språk i den gaeliska gruppen som talas i Irland och Nordirland
 Irländsk engelska – en dialekt av engelska som talas i Irland

Se även 
 Irland (olika betydelser)
 Keltisk mytologi